Шлях:

 Шлях (устаревшее, южнорусское) — большая степная дорога, тракт.
 Шлях — след, сакма, особенно людей, скота, при поиске и погоне за кем-либо.
 Шлях — приметы прохода, проезда и прогона по снегу, по траве или по черностопу.
 Шлях — стоянка среднего палеолита во Фроловском районе Волгоградской области России.

Топоним

Россия 
 Шлях — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Шлях — хутор в Солнцевском районе Курской области.
 Шлях — поселок в Должанском районе Орловской области.
 Шлях — деревня в Ливенском районе Орловской области.

Украина 
 Шлях — село, Острожский район, Ровенская область.
 Шлях — село, Кролевецкий район, Сумская область.
 Шлях — село, Валковский район, Харьковская область.

См. также 
 Шляхтич